Weghaus ist der Ortsname von

 Weghaus (Eschenlohe), Ortsteil der Gemeinde Eschenlohe, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Weghaus (Weilheim in Oberbayern), Ortsteil der Stadt Weilheim in Oberbayern, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Weghaus (Gemeinde Weyer), Ortsteil von Weyer, Oberösterreich

Siehe auch:
 Weghäusl